El término Nekrásovskaya  puede referirse a:

Nekrásovskaya (Krasni Bor, Arjánguelsk), localidad del raión de Krasni Bor del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Nekrásovskaya (Lenski, Arjánguelsk), localidad del raión Lenski del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Nekrásovskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Nekrásovskaya (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.